Ovambo bzw. Owambo steht führ:

 Ovambo, eine Volksgruppe in Namibia
 Owambo (Fluss), Trockenfluss in Namibia

Siehe auch:
 Ovamboland, Homeland in Südwestafrika
 Ovamboland People’s Organisation, Partei in Südwestafrika
 Ovamboland People’s Congress, Partei in Südwestafrika